Flere personer har navnet Niels Christian Nielsen:

 Niels Christian Nielsen, dansk landskabsøkolog, lektor ved Rybners Gymnasium, tidligere ved Syddansk Universitet.
 Niels Christian Nielsen, dansk økonom, professor, Copenhagen Business School
 Niels Christian Nielsen, dansk kemiker, professor Århus Universitet
 Niels Christian Nielsen, dansk erhvervsleder, forfatter
 Niels Christian Nielsen, Health Service Physicians Organization, København
 Niels Christian Nielsen, Jr. (født 1921)